

Села 
 Першотравневе — Полтавська область, Полтавський район, Зіньківська міська громада (до 17 липня 2020 року — Зіньківський район)
 Першотравневе — Полтавська область, Полтавський район, Чутівська селищна громада (до 17 липня 2020 року — Чутівський район)